Friedenau steht für folgende geographische Objekte: 

in Deutschland:
 Berlin-Friedenau, Ortsteil von Berlin
 Siedlung Friedenau, Siedlung in Frankfurt am Main, Hessen, siehe Frankfurt-Zeilsheim
 Friedenau, Ortsteil von Kreuzau, Landkreis Düren, Nordrhein-Westfalen, siehe Friedenau (Kreuzau)
 Friedenau, Stadtviertel in Hannover-Vinnhorst
 die Friedenau, Wohnviertel im Steinfurter Stadtteil Burgsteinfurt

in Polen:
 Friedenau, 1934 bis 1945 Name von Czissek, Kreis Cosel, Schlesien, seit 1945 polnisch: Cisek, deutsch: Czissek, Dorf und Landgemeinde in der Woiwodschaft Oppeln, Polen
 Friedenau, Kreis Rastenburg, Ostpreußen, seit 1945: Gościeradowo, verlassener Weiler im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Friedenau, deutscher Name von Karczemki, Ort in der Landgemeinde Szemud, Woiwodschaft Pommern, Polen
 Friedenau, deutscher Name von Konotop, Ort in der Landgemeinde Drawno, Woiwodschaft Westpommern, Polen, siehe Konotop (Drawno)
 Friedenau, deutscher Name von Nowe Jastrzębsko, Ort in der Landgemeinde Zbąszyń, Woiwodschaft Großpolen, Polen
 Friedenau, Kreis Thorn, Westpreußen, bis 1920 und 1939 bis 1945 deutscher Name von Sławkowo (Chełmża), Ort in der Landgemeinde Chełmża, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen
 Friedenau, 1939 bis 1943 deutscher Name von Tarchały Wielkie, Ort in der Landgemeinde Odolanów, Woiwodschaft Großpolen, Polen
 Friedenau, deutscher Name von Wygoda, Ort in der Landgemeinde Krzemieniewo, Woiwodschaft Großpolen, Polen

in Tschechien:
 Friedenau, deutscher Name von Frýdnava, Ortsteil von Habry, Okres Havlíčkův Brod, Tschechien
 Friedenau, deutscher Name von Mírovka, Ortsteil von Havlíčkův Brod, Okres Havlíčkův Brod, Tschechien, siehe Mírovka (Havlíčkův Brod)

in anderen Staaten:
 Friedenau, 1928 bis 1945 deutscher Name von Maloje Kruschinino, Ort im Rajon Osjorsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Friedenau, 1930 bis 1945 Name des ostpreußischen Amtsbezirks Friedrichsgabe, heute Oblast Kaliningrad, Russland, siehe Kreis Insterburg
 Friedenau, Ort in der Gemeinde Umzumbe, Distrikt Ugu, KwaZulu-Natal, Südafrika, siehe Friedenau (Südafrika)

Friedenau steht außerdem für:
 Friedenau (Schiff), im Zweiten Weltkrieg von einem britischen U-Boot versenktes deutsches Schiff
 Dr. Theo Friedenau, Pseudonym von Horst Erdmann (1919–ca. 1996), NS-Funktionär, Hochstapler, Nachrichtendienst-Agent und Verleger
 Johanne Margarethe Christina von Schleyerweber und Friedenau, verh. Christina von Brühl (1756–1816), deutsche Landschaftsarchitektin

Siehe auch:
 Friedensau